Le doyenné de Beaumont est un doyenné du diocèse de Pontoise et est divisé en cinq groupements paroissiaux, qui eux-mêmes regroupent chacun plusieurs clochers.

Paroisses 
 Groupement de Méry-sur-Oise qui regroupe les églises de Méry-sur-Oise, Mériel, Villiers-Adam et Frépillon,
Groupement de Beaumont-sur-Oise qui regroupe les églises de Beaumont-sur-Oise, Mours, Nointel et Presles,
 Groupement Paroissial de l'Isle-Adam qui regroupe les clochers de L'Isle-Adam, Parmain et Jouy-le-Comte,
 Groupement paroissial de Persan qui regroupe les églises de Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Persan et Ronquerolles,  
 Groupement paroissial du Sausseron qui regroupe les églises de Arronville, Frouville, Hédouville, Labbeville, Nesles la Vallée, Vallangoujard / Ménouville et Valmondois.  

Doyenné du diocèse de Pontoise